Tuszyn (Łódź), een stad in het Poolse woiwodschap Łódź
Tuszyn (gemeente), een stad- en landgemeente in het Poolse woiwodschap Łódź
Tuszyn (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse  Neder-Silezië